Herbin ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Herbin (1882–1960),  französischer Maler
 Baptiste Herbin (* 1985), französischer Jazz-Saxophonist
 Johann Herbin (auch: Jan Herbinius, Joannes Herbinius; * um 1632, † 1676 oder 1679), deutscher Pädagoge und evangelischer Theologe, siehe Johannes Herbinius
 Robert Herbin (1939–2020), französischer Fußballspieler und -trainer